Mutton Island ist der Name folgender Inseln:

 Mutton Island (Clare), Insel vor der Küste des County Clare, Irland
 Mutton Island (Galway), Insel bei Galway, Irland 
 Mutton Island (Labrador), Insel vor der Küste von Labrador, Kanada 
 Mutton Island (Ontario), Insel im Lake Superior in Ontario, Kanada 
 Mutton Island (Victoria), Insel vor der Küste Victorias, Australien
 Mutton Island, früherer Name von Grass Island, Insel in der Stromness Bay von Südgeorgien im Atlantik

Mutton Island steht für:
 Mutton Island (Nova Scotia), Waldgebiet bei Lawrencetown im Annapolis County, Nova Scotia, Kanada